Martin Larsson kan henvise til:

 Martin Larsson (guitarist) (født 1973), svensk heavy metal-guitarist
 Martin Larsson (skiløber) (født 1979), svensk langrendsløber